Pé (unidade)
Financial Times
Processo de Fischer-Tropsch
(73719) 1993 FT

Desambiguações de siglas